Ordinamento – concetto matematico applicabile a un insieme
 Ordinamento – comunità organizzata o insieme di norme
 Ordinamento – operazione tipica dell'informatica